— 45-й император Японии, правивший с 3 марта 724 по 19 августа 749 года. Имя — Обито. Посмертные титулы — Амэ-сирусикуни-осихараки-тоёсакура-хико, Сёхо-кандзин-сёму-котэй, Сёмисёман.

Личная жизнь 
Точное его имя до восшествия на Хризантемовый трон не ясно. Согласно сохранившимся источникам, одно время он носил имя Оси-хираки Тоёсакура-хико-но-микото.

Он был сыном императора Момму и Фудзивара-но-Мияко, дочери Фудзивара-но-Фухито.

У него было 4 супруги и 6 сыновей и дочерей.

Хронология

События, произошедшие до начала периода правления 

К моменту смерти своего отца будущий Император был ещё юн. В результате этого начался период регентства императриц Гэммэй и Гэнсё.

 724 год — в первый месяц восьмого года своего правления императрица Гэнсё отреклась от престола в пользу линии своего брата, то есть в пользу своего племянника. Через некоторое время было объявлено о восшествии на престол императора Сёму.
 31 января 724 года (1-й день 1-го года Дзинки) — был объявлен новый девиз правления в связи с началом правления нового императора.

Резиденцией Сёму к тому времени был Дворец Хэдзэй.

Сёму был известен как первый император Японии, чей соправитель не был императорского происхождения. Соправитель Комё был аристократом из рода Фудзивара. При нём была создана система рицурё для королевы-соправительницы, Когогусики. Данная бюрократическая система была развита в период Хэйан.

Наследие 
При Императоре Сёму государственной религией Японии фактически стал буддизм. В его эпоху на строительство великолепных буддистских храмов и монастырей выделялись неимоверные средства. Появилось и главное культовое сооружение Японии — Тодайдзи. И хотя религиозное рвение императора полностью опустошило казну государства, в культурном отношении его правление считается одним из самых плодотворных в истории страны.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзинки (724—729)
 Тэмпё (729—749)
 Тэмпё-кампо (749)
 Тэмпё-сёхо (749—757)

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Азии VIII века
 03
Буддизм в Японии